Voltaire — pensador iluminista francês

Geografia 
Voltaire (Dacota do Norte) — cidade no estado de Dakote do Norte, Estados Unidos
Ferney-Voltaire — comuna da região de Ródano-Alpes, França

Outros
Voltaire (couraçado) — couraçado operado pela Marinha Nacional Francesa
Jacqueline Voltaire
Cabaret Voltaire — clube noturno suíço
5676 Voltaire — asteroide
Voltaire — rato albino que convivia com o detetive fictício  Ed Mort, criado por Luis Fernando Veríssimo

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos